Daille est un patronyme français notamment porté par : 
 Albert Daille (1879-1941), homme politique français ;
 Bertrand Daille (né en 1971), céiste français ;
 Étienne Daille (né en 1989), kayakiste français ;
 Gérard Daille (1916-2000), amiral français ;
 Jérôme Daille (né en 1965), céiste français ;
 Marius Daille (1878-1978), général de corps d'armée français, grand-oncle du précédent ;
 Pierre Daillé (1741-1797), horloger français.

Articles connexes 
 La Daille, un hameau de la commune française de Val-d'Isère;
 La Daille - 1 797 m, le nom d'une gare du funiculaire au hameau de La Daille;